Кукујеци има више значења:

 Кукујеци (Солонц), насеље у округу Бакау у Румунији
 Кукујеци (Дофтеана), насеље у округу Бакау у Румунији
 Кукујеци (Калараш), насеље у округу Калараш у Румунији